Dieser Artikel behandelt die costa-ricanische Fußballnationalmannschaft der Frauen bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2015 in Kanada. Costa Rica nahm zum ersten Mal an der WM-Endrunde teil, schied aber nach der Gruppenphase als schlechtester Gruppendritter aus. Die Mannschaft qualifizierte sich als Zweiter des CONCACAF Women’s Gold Cup 2014.

Qualifikation 
Costa Rica musste sich zunächst bei einem Turnier in Guatemala-Stadt für den CONCACAF Women’s Gold Cup 2014 qualifizieren.

|}

Beim Gold-Cup belegte Costa Rica überraschend in der Gruppenphase vor Mexiko den ersten Platz. Das Spiel gegen Martinique wird von der FIFA nicht gezählt, da Martinique kein FIFA-Mitglied ist.

Halbfinale 

Mit dem Sieg im Halbfinale qualifizierte sich die Mannschaft vorzeitig für die WM-Endrunde.

Finale 

Beste Torschützin war Raquel Rodríguez mit fünf Toren davon zwei in der Qualifikation. Carolina Venegas war mit vier Toren, die sie alle beim Gold-Cup erzielte zweitbeste Torschützin.

Durch die erfolgreiche WM-Qualifikation und die folgenden Spiele konnten sich die Costa-ricanerinnen im Dezember 2014 in der FIFA-Weltrangliste auf ihre bisher beste Platzierung, Rang 37 verbessern.

Vorbereitung 
Nach dem Gold-Cup nahm die Mannschaft noch am Fußballturnier bei den Zentralamerika- und Karibikspielen teil. Alle Spiele fanden in Boca del Río statt.
 Zentralamerika- und Karibikspiele:
 18. November 2014 gegen Venezuela: 2:1 (0:1)
 20. November 2014 gegen Nicaragua: 3:0 (2:0)
 22. November 2014 gegen die Dominikanische Republik: 6:1 (3:0)
 25. November 2014 Halbfinale gegen WM-Teilnehmer Mexiko: 0:1 (0:0)
 27. November 2014 Spiel um Platz 3 gegen Venezuela: 3:2 (1:2)
Istrien-Cup 2015:
 4. März 2015 in Umag (Kroatien) gegen Bosnien-Herzegowina 1:0
 6. März 2015 in Kroatien beim Istrien Cup 2015 gegen Frankreich-B 0:0
 9. März 2015 in Buje (Kroatien) beim Istrien Cup 2015 gegen Wales 0:1
 11. März 2015 in Umag (Kroatien) Spiel um Platz 9 beim Istrien Cup 2015 gegen Irland 1:2
 Weitere Testspiele:
 25. Mai 2015 gegen den WM-Teilnehmer Mexiko 1:2
 28. Mai 2015 gegen den WM-Teilnehmer Mexiko 0:3
 31. Mai 2015 gegen den WM-Teilnehmer Kolumbien 1:2
 3. Juni 2015 gegen WM-Teilnehmer Kolumbien 0:1

Aufgebot 
Der Kader von 23 Spielerinnen (davon drei Torhüterinnen), der dem FIFA-Generalsekretariat spätestens zehn Werktage vor dem Eröffnungsspiel mitgeteilt werden muss, wurde am 20. Mai benannt. Mit einem Alter von 15 Jahren und 293 Tagen beim ersten WM-Spiel der Costa-ricanerinnen ist Gloriana Villalobos die jüngste Teilnehmerin. Sie kann damit den bisherigen Rekord der Nigerianerin Ifeanyi Chiejine, die 1999 im Alter von 16 Jahren und 34 Tagen zum Einsatz kam unterbieten.

Spiele bei der Weltmeisterschaft 

Bei der Auslosung der Gruppen war Costa Rica nicht gesetzt und wurde der Gruppe E mit Südamerikameister Brasilien mit „zugelost“.

Als weitere Gegner wurden Südkorea sowie WM-Neuling Spanien zugelost. Gegen Brasilien gab es zuvor zwei Spiele, die beide verloren wurden. Gegen Spanien und Südkorea wurde zuvor noch nie gespielt.

Im ersten Spiel gegen Spanien geriet Costa Rica bereits in der 13. Minute in Rückstand, nutzte aber die Euphorie der Spanierinnen über ihr erstes WM-Tor um postwendend ebenfalls das erste WM-Tor zu erzielen. Raquel Rodríguez gelang damit der schnellste Ausgleichstreffer in der WM-Geschichte bei dem kein Eigentor im Spiel war. Gegen ballverliebte Spanierinnen, die danach auf den Siegtreffer drängten verteidigte Costa Rica mit Glück und Geschick das Remis. Im zweiten Spiel gegen Südkorea ging Costa Rica in der 17. Minute in Führung, kassierte aber vier Minuten später durch einen Elfmeter den Ausgleich und geriet weitere vier Minuten später in Rückstand. Die Ausgleichsbemühungen blieben bis zur 89. Minute fruchtlos, dann gelang der 13 Minuten zuvor eingewechselten Karla Villalobos doch noch der Ausgleich. Damit war Costa Rica vor dem letzten Gruppenspiel gegen Brasilien Gruppenzweiter, benötigte aber um sicher ins Achtelfinale zu ziehen einen Sieg. Obwohl Brasilien ohne sechs Stammspielerinnen (u. a. Marta, Cristiane und Formiga) antrat, konnte Costa Rica keine Torchance herausarbeiten, hielt aber lange das 0:0. Erst in der 83. Minute gelang den Brasilianerinnen der Siegtreffer. Damit war Costa Rica nur noch Gruppendritter und da sie der schlechteste Gruppendritte waren, schieden sie aus.

Siehe auch 
Costa-ricanische Fußballnationalmannschaft der Frauen/Weltmeisterschaften

Einzelnachweise

Weblinks 
 CONCACAF Women’s Gold Cup 2014

Costa Rica
2015